Pike puede referirse a:

Topónimos

Isla Pike, isla en Nunavut
Pike River, municipio de Montérégie Este en Quebec

Isla Pike
Condado de Pike
Pike (Indiana)
Pike (Nuevo Hampshire) 
Pikeville (Kentucky), antiguamente Pike
Pike (Nueva York)
Pike (villa) (Nueva York)
Pike (Texas)
Pike (Virginia Occidental)
Pike Bay
Pike Creek (Delaware)
Pike Creek (Minnesota)
Mercado de Pike Place
Pike Road (Alabama)
Pico Pikes